Coria může být:

příjmení osob

 Guillermo Coria (* 1982) – argentinský tenista
 Rodolfo Coria (* 1959) – argentinský paleontolog

zeměpisný název
 Coria (Cáceres) – obec ve Španělsku

Rozcestníky - příjmení
Španělská příjmení